Rashed ist der Familienname folgender Personen:

 Amin Abou Rashed (* 1967), palästinensischer Aktivist
 David Ali Rashed (* 2002), deutscher Filmschauspieler
 Essa Ismail Rashed (* 1986), katarischer Langstreckenläufer kenianischer Herkunft
 Marwan Rashed (* 1971), französischer Gräzist und Philosophiehistoriker
 Roshdi Rashed (* 1936), ägyptischer Mathematikhistoriker

Siehe auch:

 Rashid
 Rasheed
 Rashad
 Rached